Teatro Lope de Vega (Chinchón), de Chinchón
 Teatro Lope de Vega (Madrid), de Madrid
 Teatro Lope de Vega (Mula), de Mula, Múrcia
 Teatro Lope de Vega (Ocaña) d'Ocaña, Toledo
 Teatro Lope de Vega (Sevilla), de Sevilla
 Teatro Lope de Vega (Valladolid), de Valladolid